Nikolai Alexandrow Chaitow (; * 15. September 1919 in Jaworowo; † 30. Juni 2002 in Sofia) war ein bulgarischer Schriftsteller.

Chaitow verfasste eine Vielzahl von Werken. Neu für die Bulgarische Literatur waren Geschichten, Essays und Skizzen, die sich vor allem mit dem Leben der Menschen in den Rhodopen befassen. Er schrieb jedoch auch Bühnenstücke, Reiseberichte, historische Studien und Kinderbücher.

Er wurde mit dem Dimitroffpreis ausgezeichnet.  In der Fernsehshow Welikite Balgari wurde Chaitow im Jahr 2006 von den bulgarischen Fernsehzuschauern auf Platz 50 der größten Bulgaren gewählt.

Werke 
Съперници, 1957
Искрици от огнището, 1959
Разбулена Родопа, 1960
Писма от пущинаците, 1960
Хайдути – очерци, 1960
Старите у дома, 1962
Смолян, 1962
Жени хайдутки, 1962
Матей Миткалото, 1964
Шумки от габър, 1965
Румяна войвода, 1965
Родопски властелини, 1965
Диви разкази, 1967 (deutsch: Wilde Geschichten, 1973)
Ламята, Kinderbuch, 1970 (deutsch: Der Drache, 1975)
Магьосникът от Брезе, 1979
Хвъркатото корито, 1979
Родопските комити разказват, 1972
Капитан Петко Войвода, 1974
Разкази и есета, 1984
Да възседнеш глиган, 1985
Бодливата роза, 1975
Вълшебното огледало, 1981
Последните мигове и гробът на Васил Левски, 1985 (deutsch: Die letzten Augenblicke und das Grab von Vasil Levski, 1985)
Гробът на Левски, 1987
Светогорски Записки, 1987
Избрани произведения, 1989
Дневници
Родопски властелини

Nach seinem Tode erschienen:
Троянските коне в България, 2002
През сито и решето, 2003
Кой и защо унищожи гроба на Васил Левски, 2004
Бележки по тефтерчето на Васил Левски, 2007
Алото

Literatur 
 Chaitow, Nikolai Alexandrow. In: Taschenlexikon Bulgarien, Bibliographisches Institut Leipzig 1983, Seite 47.

Weblinks 

Autor
Bulgare
Geboren 1919
Gestorben 2002
Mann